Ганнуши — арабская фамилия. Известные носители:

 Ганнуши, Мохаммед (род. 1941) — тунисский политик.
 Ганнуши, Рашид (род. 1941) — тунисский политик.